

Resultados por Concelho 
Os resultados nos Concelhos do Distrito de Santarém foram os seguintes:

Abrantes

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Alcanena

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Almeirim

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Alpiarça

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Benavente

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Cartaxo

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Chamusca

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Constância

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Coruche

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Entroncamento

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Ferreira do Zêzere

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Golegã

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Mação

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Ourém

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Rio Maior

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Salvaterra de Magos

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Santarém

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Sardoal

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Tomar

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Torres Novas

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vila Nova da Barquinha

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia 

Santarém
Autarquicas 2017